Грискирхен:

 Грискирхен — город в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Грискирхен — округ в Австрии.